Onyttan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Onyttan, Houtskär, 
 Onyttan, Nagu, 

Robotskapade Finlandförgreningar